Kirk Ness kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kirk Ness (halvö i Storbritannien), Skottland, Shetlandsöarna, 
 Kick Ness, udde, Skottland, Orkneyöarna, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar